Сьелито линдо ( — «милый ангелочек», «солнышко») — мексиканская песня, написанная в 1882 году композитором Кирино Мендоса-и-Кортес (; 1862—1957) в жанре народной мексиканской музыки мариачи, точнее — уапанго. Песня получила широкое распространение во всём мире и исполнялась многими артистами, в том числе Клавдией Шульженко и Пласидо Доминго.

Слова 
Оригинальные слова могут отличаться от исполнителя к исполнителю, но основа песни на испанском выглядит следующим образом.

В тридцатые годы появилась русская версия песни (музыка М. Феркельмана, слова Н. Лабковского), ставшая очень популярной в исполнении Клавдии Шульженко. Русский текст не является переводом мексиканской версии. В советской обработке песня приобрела даже своеобразный классовый оттенок, ведь «Челита весела и рада, без денег и без наряда».

Примечания 

Песни по алфавиту
Песни на испанском языке
Латиноамериканская музыка
Песни Мексики